Michaut ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Michaut (1870–1946), französischer Literaturwissenschaftler
 Valérie Michaut (* 1961), französische Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Michaud
 Michaux
 Micheaux